Дембова-Лонка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вомбжезненский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 3192 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Дембова-Лонка
 Куркоцин
 Липница
 Лобдово
 Мале-Пулково
 Недзведзь
 Вельке-Пулково
 Вельке-Радовиска

Соседние гмины 
 Гмина Боброво
 Гмина Голюб-Добжинь
 Гмина Ковалево-Поморске
 Гмина Ксёнжки
 Гмина Вомбжезьно

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Куявско-Поморского воеводства